Lasseter steht für:

Personen
 John Lasseter (* 1957), kreativer Chef bei Pixar Animation Studios
 Harold Lasseter (1880–1931), Goldsucher

Sonstiges
 Lasseter Highway
 Lasseter's Reef